Hatträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hatträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (64,8 ha)
Hatträsket (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (13,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn